Die USS Milwaukee (LCS-5) ist ein Littoral Combat Ship der United States Navy und gehört der Freedom-Klasse an. Sie ist nach der Stadt Milwaukee in Wisconsin benannt.

Geschichte 
Der Auftrag zum Bau der Milwaukee wurde am 29. Dezember 2010 an Marinette Marine in Marinette, Wisconsin, vergeben. Am 27. Oktober 2011 fand die Kiellegung statt, das Schiff lief am 18. Dezember 2013 vom Stapel. Es ist das sechste Schiff, welches den Namen Milwaukee trägt. Zum Vorgängerschiff USS Fort Worth wurden nochmal 30 Veränderungen vorgenommen, zum Typschiff USS Freedom 100. Eine Verbesserung ist der neue Antrieb, welcher noch höhere Geschwindigkeiten erreicht.

Siehe auch 
Liste der Schiffe der United States Navy

Weblinks 

 LCS-5 im Naval Vessel Register Abgerufen am 26. Januar 2014.

Einzelnachweise 

Freedom-Klasse (2008)
Marinette Marine